Лито́вская ме́трика (сокращённо от Метрика Великого княжества Литовского; от  — канцелярская книга) — собрание специфических материалов (тетрадей, книг) канцелярии Великого княжества Литовского XV—XVIII веков с копиями документов, издаваемых от имени великого князя, рады, сеймов и подлежащих неограниченному по времени хранению. Кроме того, в состав метрики входили и некоторые другие материалы, в частности перевод ярлыков крымских ханов, списки с московских дипломатических документов, документы делопроизводства.

Во время Смуты в России польско-литовскими интервентами в состав Литовской метрики были включены и вывезены из России документы Царского архива.

Метрика послужила основой сначала великокняжеского, а после и главного государственного архива Великого княжества Литовского. Документы метрики использовались всеми государственными органами, верховной властью, привилегированными сословиями, мещанами, магистратами, церковью и другими субъектами права. По запросу с документов метрики выдавались юридически заверенные копии.

Дошедшие до нас книги Литовской метрики хранятся преимущественно в Российском государственном архиве древних актов в Москве, существенная часть материалов хранится в  в Варшаве, гораздо меньшие по объёму собрания документов Литовской метрики хранятся в архивах и библиотеках Вильнюса, Киева и Санкт-Петербурга.

См. также 
 Статуты Великого княжества Литовского
 Западнорусский письменный язык
 Менжинский Валерий Станиславович
 Якубовский Ян Феликс

Примечания

Литература 
 Бережков Н. Г. Литовская Метрика как исторический источник. Часть первая. О первоначальном составе книг Литовской Метрики по 1522 год. — : АН СССР, 1946. — 182 с.
 Пташицкий С. Описание книг и актов Литовской метрики. — , 1887.
 Анужыце Л. Канстанцінас Яблонскіс і Літоўская Метрыка // METRICIANA. — Мн., 2003. Т. 2. 
 Jakubowski Jan. Wiadomości o świeżo odzyskanym z Rosji sumarjuszu metryki litewskiej z lat 1747—51 // Ateneum Wileńskie. 1933. Rocznik VIII (za r. 1931—1932). S. 215—221. 
 Jakubowski Jan. Stanisław Ptaszycki, jako badacz Metryki Litewskiej // Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. XII. — Warszawa, 1934. S. 53—57. 

Источники по истории Великого княжества Литовского